Результати сезону у вищій лізі грецького футболу Альфа Етнікі

Турнірна таблиця 

О = Очки М = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; Р = Різниця;

Ігри 

Зміни результатів: 

Докса Драма — Проодефтікі 2-1, переграно 2-1
Нікі Волос — Панатінаїкос 1-0, переграно 0-0

Плей-оф 
 За 13-е місце: 
Нікі Волос — Аполлон Каламарія 1-0
Панеяліос — Аполлон Каламарія 2-1
Нікі Волос — Панеяліос 2-1

Посилання 
 Official Greek FA Site 
 Greek SuperLeague official Site 
 SuperLeague Statistics

Грецька Суперліга
1964 у футболі
1965 у футболі